Rotorpumpe steht für verschiedene Typen von Pumpen, die einen oder mehrere Rotoren enthalten, unter anderem:
Drehverdrängerpumpen
Drehkolbenpumpe
Kreiskolbenpumpe
Zahnradpumpe
Drehschieberpumpe
Schraubenspindelpumpe
Impellerpumpen, siehe Impeller#Impellerpumpe
...
Radialkolbenpumpen
Kreiselpumpen